Carl Johan Bergman kan syfta på:

 Carl Johan Bergman (född 1978), svensk skidskytt
 Carl Johan Bergman (1817–1895), svensk hembygdsforskare och politiker
 Carl-Johan Bergman, svensk journalist